Модойна () — деревня и супрефектура в Чаде, расположенная на территории региона Сила. Входит в состав департамента .

Географическое положение 
Деревня находится в юго-восточной части Чада, на берегу сезонно пересыхающей реки Вади-Уанаса, вблизи государственной границы с Суданом, на высоте 764 метров над уровнем моря.
Модойна расположена на расстоянии приблизительно 781 километра к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Нджамены.

Население 
По данным официальной переписи 2009 года численность населения Модойны составляла 22 992 человека (11 572 мужчины и 11 420 женщин).

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Аде.

Примечания 

Населённые пункты Чада